Dolce far niente olasz kifejezés, jelentése: édes semmittevés.

Képzőművészet
 Dolce far niente, John William Godward festménye (1904)
 Dolce far niente, Alberto Vianelli festménye 
 Dolce far niente, John William Waterhouse festménye (1880)
Film
 Dolce far niente, filmdráma, rend.: Nae Caranfil (1998)
 Dolce far niente, spanyol rövidfilm, rend.: Henrique Lage (2009)
Zene
 Dolce far niente, Lys Assia-dal (1958)
 Dolce far niente, Les Baxter-dal (1960)
 Dolce far niente, Raffaella Carrà-dal (1984)
 Dolce far niente, The Sunlovers-dal (1965)
 Dolce far niente, Vulcano-dal (1984)